Hippolyte de Béthune (1603-1665), fils de Philippe de Béthune
 Hippolyte de Béthune (1643-1720), évêque de Verdun († 1720)